Кни́га Е́вы — фильм 2002 года с участием Клэр Блум и Даниэля Лавуа, по одноименному роману канадской писательницы .

Сюжет 
В свой 65-й день рождения Ева понимает, что хочет от жизни большего. После сорока лет совместной жизни с ворчащим и неблагодарным мужем, она решает резко изменить свою жизнь богатой домохозяйки и уходит из дома. Ева снимает квартиру и впервые живёт одна. Вновь обретенная независимость, придает ей манящую привлекательность, которую её сосед нашёл весьма возбуждающей. Джонни — румынский иммигрант, на 20 лет моложе Евы. Он разжигает в ней страсть и помогает заново, с обаянием и юмором, познать радость жизни.

Актёрский состав 
 Ева Смолвуд — Клэр Блум
 Джонни Бранкузи — Даниэль Лавуа
 Мэй — Сюзанна Йорк
 Барт Смолвуд — Джулиан Гловер
 Мадам Плант — Анжель Кутю
 Нил Смолвуд — Пол Херцберг
 Ким — Фанни Ла Круа
 Таксист — Люк Мервиль,
 Соседка — Мари-Жо Терио.

См. также 
 Книга Евы (роман)

Ссылки 
 

Фильмы 2002 года
Фильмы-драмы Канады
Экранизации романов Канады